Diego de Rojas o Diego Rojas puede referirse a:

 Diego de Rojas, explorador y conquistador español del  en la actual Argentina;
 Diego de Rojas, conquistador español del ;
 Diego de Rojas y Contreras, obispo y político español del ;
 Diego de Rojas, localidad argentina;
 Diego Rojas Orellana, futbolista chileno.